Kohlschein ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Anton Kohlschein (1900–1996), deutscher Maler
 Franz Xaver Kohlschein (* 1934), deutscher römisch-katholischer Priester, Theologe
 Hans Kohlschein (1879–1948), deutscher Maler, Zeichner und Karikaturist
 Josef Kohlschein (1841–1915), deutscher Kupferstecher und Zeichner
 Josef Kohlschein der Jüngere (1884–1958), deutscher Maler, Zeichner und Radierer

Kohlschein ist zudem der Name einer Brauerei in Warburg:
 Brauerei Kohlschein